Semmler ist der Familienname folgender Personen:
 August Semmler (1825–1893), deutscher Maler, Zeichner und Kupferstecher
 Christoph Semmler (* 1980), deutscher Fußballspieler
 Ernst Semmler (1888–1970), deutscher Maler und Grafiker
 Friedrich Wilhelm Semmler (1860–1931), deutscher Chemiker und Politiker
 Hans Semmler (vor 1921–nach 1942), deutscher Fußballspieler
 Harro Semmler (* 1947), deutscher Verwaltungsjurist
 Ilka Semmler (* 1985), deutsche Beachvolleyballspielerin
 Josef Semmler (1928–2011), deutscher Historiker
 Pierre Semmler (1943–2011), deutsch-französischer Schauspieler
 Raúl Semmler (* 1984), deutscher Schauspieler
 Stefan Semmler (* 1952), deutscher Ruderer
 Tom Semmler (* 1988), deutscher Schauspieler, Synchronsprecher und Musiker

Siehe auch:
 Semler